Heikinluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Heikinluoto (ö i Satakunta), Björneborg,  (3 ha)
2. Heikinluoto (ö i Höytiäinen),  (1 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar